Brassó – nome ungherese della città di Brașov
 Comitato di Brassó – comitato del Regno d'Ungheria